Шаховски турнир „Лондон 1862.“ се одржавао од 16. јуна до 28. јуна 1862. године у Лондону у знак обележавања I конгреса енглеске шаховске федерације. 

Ове године је Кристал Палас био домаћин II Британске светске изложбе. Велики изум су биле шиваће машине за домаћинства.

Турнир се одигравао у клубовима Сент Џорџ и Сент Џејмс и Дајвану. Учешће је узело 14 играча. Играли су свако са сваким. Временска контрола је била новина за велике шаховске турнире, двадесет и четири потеза за два сата. Време је мерено пешчаним сатом. Реми се није рачунао и партија се поново играла.

Награда за победника Адолфа Андерсена је била £100, Луис Паулсен је добио £50, Џон Овен £30, Џорџ Макдонел £15, Серафино Дубоа £10 и Вилхелм Штајниц £5.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 Штајниц - Андерсен
 Овен - Андерсен
 Паулсен - Андерсен
 Андерсен - Дубоа

Литература 
 Berthold Suhle: Congress of chess London 1862 together with the Schac [2102]

Види још... 
 Шаховски турнир „Лондон 1851.“
 Шаховски турнир „Лондон 1872.“
 Шаховски турнир „Лондон 1883.“
 Шаховски турнир „Лондон 1899.“
 Шаховски турнир „Лондон 1922.“
 Шаховски турнир „Лондон 1927.“

Лондон 1862.
Спорт у Лондону
Шах у Уједињеном Краљевству
1862.